Trachypachus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1845. Trachypachus ingår i familjen bredhöftlöpare. 

Trachypachus är enda släktet i familjen bredhöftlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bredhöftlöpare
Trachypachus